gromada Jaksice (powiat inowrocławski)
 gromada Jaksice (powiat miechowski)